Карпенково — село в Каменском районе Воронежской области России.

Административный центр Карпенковского сельского поселения

География

Улицы 
 ул. Будёновская,
 ул. Дружбы,
 ул. Луговая,
 ул. Механизаторов,
 ул. Мира,
 ул. Озёрная,
 ул. Полевая,
 ул. Садовая,
 ул. Солнечная,
 ул. Центральная.

Ссылки 
 

Населённые пункты Каменского района (Воронежская область)